Lijst van Belgische restaurants met een Michelinster
Lijst van Ierse restaurants met een Michelinster
Lijst van Nederlandse restaurants met een Michelinster